Caracara est un genre de rapaces, de la famille des Falconidés.
 Caracara plancus – Caracara huppé
 Caracara cheriway – Caracara du Nord 
 Caracara lutosa – Caracara de Guadalupe
 Caracara est une partie du nom vernaculaire de onze espèces de rapaces de la famille des Falconidés, appartenant à cinq genres différents.
 Voir : .